«Золотой лотос» — название либо вариант названия ряда фильмов, большей частью китайского региона.* «Золотой лотос» (1916) () — французский немой фильм реж. Луи Меркантона; в главной роли — Режина Бадэ.
 «Золотой Лотос» (1957) (, ) — гонконгский музыкальный фильм реж. Юэ Фэна; в гл. роли — Линь Дай.

Гонконгские эротические фильмы реж. Ли Ханьсяна по мотивам романа XVII века «Цветы сливы в золотой вазе» (Jīn Píng Méi; также известен под вторым названием «Золотой Лотос» по имени его главной героини)
 «Золотой Лотос» (1974) (, ); в главной роли — У Кам. В эпизодической роли в фильме снимался Джеки Чан.
 «Золотой Лотос» или «Золотой Лотос: Любовь и желание» (1991) (, ).
 Прочее 
Гонконгские фильмы на тот же или производный сюжет с производными названиями
 «Любвеобильная Лотос Пань» (1964) (, ) — музыкальный фильм (китайская опера) реж. Чау Силука; в гл. роли — Диана Чан.
 «Реинкарнация Золотого Лотоса» или «Тот же день, прошлая жизнь» (1989) (, ) — фильм реж. ; в гл. роли — 
 «Любвеобильная Лотос Пань» (1994) (, ) — ещё один эротический фильм реж. Ли Ханьсяна; в гл. роли — Кам Хой.

Фильмы на тему бинтования ног (где «золотой лотос» — поэтическое именование такой ноги)
 Footbinding: In Search of the Three Inch Golden Lotus (2004) — документальный телефильм реж. Юэ Цинъян производства КНР/США.
 Golden Lotus: The Legacy of Bound Feet (2006) — документальный видеофильм реж. Джоан Чэн производства Канады.

 См. также 
 Золотой лотос (значения)
 Красный лотос (фильм)